«Британник» () — телевизионный фильм режиссёра Брайан Тренчард-Смита. Повествующий о крушении лайнера «Британник».

Сюжет 
«Британник» — систершип знаменитого лайнера «Титаник». Во время Первой мировой войны перепрофилирован в госпитальное судно. Одной из пассажирок является Вера Кемпбелл (прототип Вайолетт Джессоп) которая пережила Крушение «Титаника». Официально она гувернантка одной из знатных особ, но на самом деле она агент под прикрытием. Её задача — найти и устранить немецкого шпиона, который проник на борт, но задание становится щекотливым.

В ролях

Возрастные ограничения 
 Возраст 15+

Ссылки 

Телефильмы Великобритании
Телефильмы США
Фильмы-катастрофы Великобритании
Фильмы-катастрофы США
Фильмы Брайана Тренчарда-Смита